Това е списъкът с епизоди на детския сериал „Лудориите на Зак и Коди“.

{| style="text-align: center; width: 75%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-style="background: #ABC;"
!width="9%"|Премиера
!width="6%"|N/o
!width="35%"|Българско заглавие
!width="35%"|Оригинално заглавие
|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | Първи сезон
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|19.09.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|01
| Висенето в Хотела
| The Hotel Hangout
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|19.09.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|02
| Най-прекрасната от всички
| The Fairest of Them All
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|26.09.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|03
| Богатия приятел на Мади
| Maddie Checks In
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|03.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|04
| Инспекторът
| The Hotel Inspector
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|04.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|05
| Наказани на 23-тия етаж
| Grounded on the 23rd Floor
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|05.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|06
| Принцът и Просякът
| The Prince & the Plunger
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|06.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|07
| Неудачникът
| Footloser
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|07.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|08
| Историята с бал
| A Prom Story
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|08.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|09
| Банда в Бостън
| Band in Boston
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|17.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|10
| Коди отива на лагер
| Cody Goes to Camp
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|24.10.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|11
| Да хванеш крадец
| To Catch a Thief
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|05.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|12
| Този луд, луд хотел
| It's a Mad, Mad, Mad Hotel
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|12.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|13
| Горкото бедно момиче
| А Poor, Rich, Little Girl
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|13.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|14
| Да готвиш с Ромео и Жулиета
| Cooking with Romeo and Juliet
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|19.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|15
| Слухове
| Rumors
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|20.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|16
| Дълга коса и Бейзбол
| Big Hair and Baseball
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|26.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|17
| Рок звезда в хотела
| Rock Star in the Hotel
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|9 януари 2010
| bgcolor="#DFEEEF"|18
| Умен и по-умен
| Smart and Smarterer
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|16 януари 2010
| bgcolor="#DFEEEF"|19
| Татко се върна
| Dad’s Back
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 28.12.12
| bgcolor="#DFEEEF"|20
| -Призракът в стая 613-
| Ghost in Suite 613
|-
| colspan=4 |
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|24.12.2009
| bgcolor="#DFEEEF"|21
| Коледа в Типтън
| Christmas in the Tipton
|-
| colspan=4 |
|-
| colspan=4 bgcolor="#DFEFFF" | Втори сезон
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|
| bgcolor="#DFEEEF"|22
| -Стари срещи-
| Old Couples
|-
| bgcolor="#DFEEEF"|
| bgcolor="#DFEEEF"|23
| -Франция 101-
| French 101
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 2012
| bgcolor="#DFEEEF"|24
| Day Care
| Day Care
|-
| bgcolor="#DFEEEF"| 2012
| bgcolor="#DFEEEF"|25
| -Кухнята на Ада-
| Heck's Kitchen

Лудориите на Зак и Коди